ist der Familienname von
 August Erich Kyber, deutsch-baltischer Arzt und Entdecker
 Manfred Kyber († 1933) deutscher Schriftsteller, Theaterkritiker, Dramatiker, Lyriker

bezeichnet
 ein kryptologisches Verfahren, siehe Kyber (Kryptosystem)
 eine Art Festplatten-Scheduler

Siehe auch:
 Cyber
 Kieber
 Khyber